KCLU ist der Name zweier Hörfunksender:

 KCLU (Mittelwellensender), ein US-amerikanischer Mittelwellensender aus Kalifornien
 KCLU-FM, ein US-amerikanischer UKW-Sender aus Kalifornien

Abkürzung